Die Fever-Tree Championships 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juni 2019 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Noventi Open gespielt, die genau wie die Fever-Tree Championships zur Kategorie ATP Tour 500 zählen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.081.830 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 2.219.150 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 16. Juni 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 84 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham